Australian Democrats – partia w Australii
 Partia Demokratyczna w Bułgarii
 Partia Demokratyczna w Japonii
 Partia Demokratyczna w Kenii
 Partia Demokratyczna w Korei Południowej
 Partia Demokratyczna w Luksemburgu
 Partia Demokratyczna w Mongolii
 Partia Demokratyczna – demokraci.pl w Polsce
 Partia Demokratyczna w Serbii
 Partia Demokratyczna na Słowacji
 Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych
 Partia Demokratyczna w Turcji
 Partia Demokratyczna we Włoszech